Біллі Джин Кінг була чинною чемпіонкою і змогла захистити свій титул, перемігши у фіналі Алісію Молтон з рахунком 6–3, 7–5. Для Кінг це була остання перемога на турнірі WTA в кар'єрі і здобувши її вона стала найстаршою тенісисткою, якій це вдалось, у віці 39 років, 7 місяців і 23 дні.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші восьмеро сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

  Біллі Джин Кінг (переможниця)
  Зіна Гаррісон (півфінал)
  Розалін Феербенк (3 коло)
  Івонн Коулі (3 коло)
  Кеті Джордан (2 коло)
  Івонн Вермак (чвертьфінал)
  Андреа Леанд (2 коло)
  Венді Вайт-Прауса (2 коло)
  Мануела Малєєва (1 коло)
  Енн Кійомура (1 коло)
  Бет Герр (3 коло)
 n/a
  Енн Вайт (півфінал)
 n/a
  Алісія Молтон (фінал)
  Бетті Стеве (1 коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Примітки

Посилання 
 1983 Edgbaston Cup Draw (Archived 2009-08-14)

1983
Світова чемпіонська серія Вірджинії Слімс 1983